Лига Ирландии 1963/1964 () — 43-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1963/1964
Ирландия
Ирландия
1963 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1964 году